Hirsh ist der Familienname folgender Personen:

 David Hirsh (* 1967), britischer Soziologe
 David Julian Hirsh (* 1973), kanadischer Schauspieler
 Edward Hirsh, Spezialeffektkünstler
 Hallee Hirsh (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Jack Hirsh (* 1935), kanadischer Hämostaseologe
 Michael Hirsh (* 1948), belgisch-kanadischer Produzent 
 Nurit Hirsh (* 1942), israelische Komponistin und Dirigentin

Siehe auch:
 Hersh
 Hirsch